Герстнер — фамилия:
 Герстнер, Герман (1903—1993) — немецкий писатель и библиотекарь (см. :de:Hermann Gerstner).
 Герстнер, Карл-Хайнц (1912—2005) — немецкий экономический обозреватель, работал в газете Berliner Zeitung (1948—1989) и на Радио ГДР (1955—1988) (см. :de:Karl-Heinz Gerstner).
 Герстнер, Луис (род. 1942) — председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании IBM.
 Герстнер, Саша (род. 1977) — немецкий музыкант, гитарист группы Helloween.
 Герстнер, Франтишек Йозеф (1756—1832) — чешский физик и инженер.
 Герстнер, Франц Антон фон (, ; 1796—1840) — австрийский инженер, строитель первой железной дороги в России.